Il 28 e 29 maggio 2006 (con ballottaggio l'11 e 12 giugno) in Piemonte si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali. A Novara le elezioni si svolsero il 4 e 5 giugno.

Torino

Torino 

Fonte: Ministero dell'Interno

Carmagnola 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Chivasso 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Cirié 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Pinerolo 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

San Mauro Torinese 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Novara

Novara 

Fonte: Ministero dell'Interno

Trecate 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Piemonte
2006